Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dasher :
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1797 ;
 le , un navire de poste à roues à aubes lancé en 1837 ;
 le , un destroyer de classe Charger lancé en 1894 et revendu en 1912 ;
 le , un porte-avions d'escorte de  lancé en 1941 et coulé en 1943 ;
 le , un patrouilleur de  lancé en 1986.

Dasher